River Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 River Ridge (Alabama)
 River Ridge (Florida)
 River Ridge (Indiana)
 River Ridge (Kentucky)
 River Ridge (Louisiana)
 River Ridge (New Orleans), Stadtteil von New Orleans
 River Ridge Estates, Maryland